American Renaissance steht für:

 American Renaissance, eine Stilrichtung der amerikanischen Literatur
 American Renaissance (Kunst), eine amerikanische Periode der Kunst und Architektur
 American Renaissance (Zeitschrift), eine rechtsradikale amerikanische Zeitschrift